A Biztonsági Szolgálat több ország hírszerző, titkosrendészeti szervezetének elnevezése. Ezek:

 Sicherheitsdienst (rövidítve SD), a Harmadik Birodalom egyik hírszerző szolgálata.
 Służba Bezpieczeństwa (rövidítve SB), a Lengyel Népköztársaság fő titkosrendőrsége 1956 és 1990 között.
 Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Federalnaja szlusba bezopasznosztyi Rosszijszkoj federacii, rövidítve FSZB), Oroszország nemzetbiztonsági – belbiztonsági és kémelhárítási – szolgálata 1991 óta, a szovjet KGB (Állambiztonsági Bizottság) utóda.
 Ukrán Biztonsági Szolgálat (Служба безпеки України, Szluzsba bezpeki Ukrajini, rövidítve SZBU), ukrán nemzetbiztonsági szolgálat 1991 óta.